Lisu è un blocco Unicode. È costituito dai 48 caratteri compresi nell'intervallo U+A4D0-U+A4FF.

Contiene i simboli dell'alfabeto Fraser per la lingua lisu, costituiti da caratteri maiuscoli e segni di punteggiatura ispirati all'alfabeto latino.

Tabella compatta di caratteri

Bibliografia 
 
 
 

Unicode